Salandra ist der Name folgender Orte:

 Salandra (Basilikata), ein Dorf in der Region Basilikata, Italien

Salandra ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Salandra (1853–1931), italienischer Politiker
 Friedrich Revertera von Salandra (1827–1904), Diplomat, Botschafter in Sankt Petersburg und im Vatikan
 Nikolaus Revertera-Salandra (1866–1951), österreichisch-ungarischer Diplomat
 Peter Revertera-Salandra (1893–1966), oberösterreichischer Landesrat, Sicherheitsdirektor für Oberösterreich